Роман Васильевич Лейбюк (; род. 1977) — украинский лыжник; Мастер спорта Украины международного класса, участник трёх Олимпийских игр, чемпион Универсиады. Специализировался в дистанционных гонках.

Биография 
Родился 16 января 1977а в Яремче Ивано-Франковской области Украинской ССР.

Начал заниматься лыжными гонками в 6 лет, когда родители подарили ему на день рождения лыжи. Продолжил занятия в школе, где его тренером был Евгений Муший. Затем тренировался у Галины Глазко и Галины Елисеевой.

Окончил Ивано-франковский колледж физического воспитания и Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Спортивные достижения 
В Кубке мира Лейбюк дебютировал в декабре 1998 года, в декабре 2002 года первый раз попал в десятку лучших на этапе Кубка мира, в эстафете. Всего на сегодняшний момент имеет 3 попадания в тридцатку лучших на этапах Кубка мира, 2 в личных и 1 командных гонках. Лучшим достижением Лейбюка в общем итоговом зачёте Кубка мира является 60-е место в сезоне 2003-2004.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, показал следующие результаты: 30 км коньком —  15 км классикой — 32-е место, гонка преследования 10+10 км — 11-е место, спринт —  50 км классикой — 

На Олимпиаде-2006 в Турине, стал 49-м в дуатлоне 15+15 км, 17-м в гонке на 15 км классикой и 14-м в эстафете.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, стартовал в трёх гонках: 15 км коньком —  дуатлон 15+15 км —  масс-старт на 50 км — 

За свою карьеру принимал участие в семи чемпионатах мира, лучший результат 14-е место в эстафете на чемпионате-2003 в итальянском Валь-ди-Фьемме, а в личных гонках 16-е место в гонке на 15 км классикой на том же чемпионате.

Использует лыжи производства фирмы Fischer, ботинки и крепления Salomon.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Украины
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины